Аллофс — немецкая фамилия. Известные носители:
 Аллофс, Клаус (род. 1956) — немецкий футболист.
 Аллофс, Томас (род. 1959) — немецкий футболист, брат Клауса Аллофса.